Halen ist der Name folgender Orte:

 Halen (Belgien), Stadt in Belgien
 Halen (Emstek), Ortsteil von Emstek, Landkreis Cloppenburg, Niedersachsen
 Halen (Lotte), Ortsteil von Lotte, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Halen (Niederrhein), versunkener Ort auf dem Gebiet von Duisburg, Nordrhein-Westfalen
 Halen (See), See in der Provinz Blekinge, Schweden

Halén ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Halén (* 1990), schwedischer Handballspieler

Siehe auch:

 Siedlung Halen, Reihenhaus-Bauwerk in Herrenschwanden, Gemeinde Kirchlindach, Schweiz
 Van Halen (Begriffsklärung)
 Hahlen (Begriffsklärung)